Rebourguil é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aveyron. Estende-se por uma área de 35,31 km².

Demografia

Comunas de Aveyron